Ranna kan syfta på följande platser:

Estland 

 Ranna, en by i Peipsiääre kommun i landskapet Tartumaa, 
 Rannamõisa, en by i Harku kommun i landskapet Harjumaa, 
 Treimani, en by i Häädemeeste kommun i landskapet Pärnumaa,

Tjeckien 

 Raná (ort i Tjeckien, Pardubice),

Österrike 

 Rannabach, å, 

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar